Олаф Кельціг (,  6 квітня 1970, Йоганнесбург) — колишній німецький хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Німеччини.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1987 року в ЗХЛ.

1989 року був обраний на драфті НХЛ під 19-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс» та «Тампа-Бей Лайтнінг».

Загалом провів 764 матчів у НХЛ, включаючи 45 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Німеччини, провів 18 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1998, 2000
 Трофей Везіни — 2000
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 2000
 Чемпіон Німеччини 2005 року в складі «Айсберен Берлін»

Статистика

Клубні виступи

Плей-оф

Збірна

Посилання 
 
 

німецькі хокеїсти
Німецькі хокейні воротарі‎
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Тренери «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»
Німецькі хокейні воротарі
Хокеїсти «Портленд Пайретс»
Хокеїсти «Айсберен Берлін»‎